Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Drewett che ha battuto in finale John Alexander 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (primo turno)
 Shlomo Glickstein (primo turno)
 John Alexander (finale)
 Marcos Hocevar (primo turno)

 Paul McNamee (semifinali)
 Fritz Buehning (primo turno)
 Mark Dickson (secondo turno)
 Libor Pimek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1983